Augustijnenkerk (Mainz)
Augustijnenkerk (Landau in der Pfalz)
Augustijnenkerk (Trier)

Zie ook
Augustijnenkerk